Halasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Halasjön (Bräkne-Hoby socken, Blekinge), sjö i Ronneby kommun, 
Halasjön (Åryds socken, Blekinge), sjö i Karlshamns kommun,  (63,9 ha)
Halasjön, Jämtland, sjö i Strömsunds kommun och Östersunds kommun,  (3,63 km²)
Halasjön (Ragunda socken, Jämtland), sjö i Ragunda kommun och Sollefteå kommun,  (1,31 km²)

Se även
Hallasjön
Hallsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn